

Musica 
 Intro – in musica, passaggio o sezione che si apre con un movimento o un pezzo separato
 Intro – brano di J-Ax
 Intro – album di Danny Fernandes
 Intro – album degli Ich Troje
 Intro – singolo di DaBaby del 2019
 Intro – singolo di Juju del 2019

Altro 
 Intro – tipo di opere informatiche
Intro – rivista tedesca